

Családfa 

</center>

</center>

Források
The Princely House of Liechtenstein

Liechtenstein hercegei
Német részuralkodók listái
Liechtenstein politikai élete
Európai uralkodók listái